Canisianum bezeichnet:

 Canisianum (Innsbruck), Priesterseminar
 Canisianum (Maastricht), früheres Jesuitenkolleg
 Canisianum (Lüdinghausen), Gymnasium
 Canisianum (Saarlouis)